Megalopelma är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Günther Enderlein 1911. Megalopelma ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Svampmyggor
Megalopelma